Het dak van de hemel, een roman uit 1949 van Paul Bowles
The Sheltering Sky (film), een film uit 1990 van Bernardo Bertolucci